Клинац може да буде:
 синоним за дечака
 Клинац (репер), босанскохерцеговачки и српски репер, трепер, текстописац и продуцент
 Клинац (Петриња), насеље у Банији, Република Хрватска